Евриди́ка (Эвриди́ка; ) — женское личное имя; в древнегреческой мифологии его носят несколько персонажей:
 Эвридика — жена фракийского певца Орфея, которую тот пытался спасти из царства мёртвых.
 (75) Эвридика — астероид в Солнечной системе, названный в её честь.
  — царица Трои, супруга Ила и мать Лаомедонта.
 Эвридика — одна из дочерей Даная.
  — царица Аргоса, супруга Акрисия и мать Данаи.
 Эвридика — царица Немеи, супруга Ликурга и мать Офельта (Архемора).
 Эвридика — царица Фив, супруга Креонта, мать Менекея и Гемона; персонаж трагедии Софокла «Антигона».
 Эвридика I Македонская — македонская царица, супруга Аминты III и Птолемея I Алорита, мать Филиппа II Македонского
 Эвридика II Македонская — македонская царица, дочь Аминты IV, супруга Филиппа III Арридея
 Эвридика I — царица Египта, супруга Птолемея I Сотера (с 320—319 гг. до н. э.), мать Птолемея II Керавна.
 Эвридика — имя иллирийской царевны Аудаты, которое она получила после свадьбы с Филиппом II Македонским.
 Эвридика Афинская — супруга Офелла, правителя Киренаики, а впоследствии вторая жена Деметрия I Полиоркета.

 В театре
 «Эвридика» — опера Якопо Пери на либретто Оттавио Ринуччини по мотивам «Метаморфоз» Овидия, самая ранняя из дошедших до нашего времени опер (1600).
 «» — опера Джулио Каччини на либретто Оттавио Ринуччини (1602).
 «» — пьеса Жана Ануя (1941).
 См. также
 

Имена греческого происхождения